Bokelmann ist der Familienname folgender Personen:

 Conrad Johann Bokelmann (1830–1875), Gutsbesitzer und Mitglied des Konstituierenden Reichstags des Norddeutschen Bundes
 Christian Ludwig Bokelmann (1844–1894), deutscher Maler
 Ernst Heinrich Bokelmann (1858–1928), Rechtsanwalt und Notar sowie Mitglied des Reichstags des Deutschen Kaiserreichs
 Friedrich Bokelmann (1868–1941), deutscher Elektrotechniker und Unternehmer
 Fritz Bokelmann (* 1940), deutscher Bankmanager sowie Verbands- und Verwaltungsratsvorsitzender des Bundesverbands der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR)
 Georg Wilhelm Bokelmann (1779–1847), dänischer Kaufmann und Diplomat
 Götz Bokelmann (* 1961), deutscher Geophysiker und Hochschullehrer
 Hans Bokelmann (1931–2016), deutscher Erziehungswissenschaftler und Hochschullehrer
 Hermann Bokelmann (* 1929), deutscher Kommunalpolitiker (SPD)
 Uwe Bokelmann (* 1962), deutscher Journalist und Chefredakteur

Siehe auch:
 Bockelmann
 Bökelmann